Кампо ел Агила има више значења:

 Кампо ел Агила (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо ел Агила (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику